Der Begriff Schutzzone kann sich auf verschiedene Sachverhalte beziehen:

 die von den Vereinten Nationen während der Jugoslawienkriege 1991 bis 1995 erklärten Schutzzonen, siehe UN-Schutzzone
 vergleichbare Schutzzonen in anderen Konfliktgebieten, wie zum Beispiel der Flughafen Nikosia
 die in Slowakischen Republik 1939 errichteten Schutzzonen, innerhalb derer deutsche Militäranlagen bestanden, siehe Deutsch-Slowakisches Schutzzonenstatut
 Lärmschutzbereich mit Baubeschränkungen und Entschädigungspflicht, siehe Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm
 Ökologische Schutzzonen, siehe unter anderem Meeresschutzgebiet, Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz
 definierter Leerbereich bei Logos
 in Österreich den sicherheitspolizeilichen Schutz von Gebieten, in denen kriminelle Aktivitäten wahrscheinlich sind; siehe Schutzzone (Sicherheitspolizeigesetz)

siehe auch:
 Für die Schutzzone um Parlamente siehe Bannmeile